manta (Manta birostris) – jedna z największych ryb oceanu 
 Manta – rodzaj ryb z rodziny orleniowatych
 Manta – miejscowość i gmina we Włoszech
 Manta – miejscowość w Kolumbii
 Manta – miasto w Ekwadorze, w Manabí
 Manta – kanton w Ekwadorze, w Manabí
 manta – element hiszpańskiego stroju ludowego
 Manta – potwór Xany
 Alexandru Manta – rumuński rugbysta
 Jezioro Manta – największe jezioro Mołdawii
 Manta S.A. – polskie przedsiębiorstwo importujące sprzęt komputerowy, RTV i AGD z ChRL na rynek polski
 Opel Manta – samochód osobowy produkowany przez niemiecką firmę Opel